AP1 může být:

 AP-1 (komplex) – protein účastnící se odštěpování membránových váčků
 AP-1 (transkripční faktor) – protein fungující jako transkripční faktor
 Caproni A. P. 1 – italský bitevní letoun
 USS Henderson (AP-1) – americká válečná loď, která se zúčastnila první i druhé světové války